Бруно Гимарайнс Родригес Моура (; ) — бразильский футболист, опорный полузащитник клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Бразилии. Чемпион Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Гимарайнс — воспитанник клубов «Аудакс Рио» и «Осаско Аудакс». 9 апреля 2015 года в матче Лиги Паулиста против «Брагантино» он дебютировал в составе последнего. В 2017 году Гимарайнс на правах аренды перешёл в «Атлетико Паранаэнсе». 17 июня в матче против «Атлетико Гояниенсе» он дебютировал в бразильской Серии А. В 2018 году клуб выкупил его трансфер у «Осаско Аудакс». 10 марта в поединке Лиги Паранаэнсе против «Рио Бранко» Бруно забил свой первый гол за «Атлетико Паранаэнсе». В том же году в матчах Южноамериканского кубка против «Флуминенсе» и уругвайского «Пеньяроля» Гимарайнс забил два мяча и помог «красно-чёрным» выйти в финал турнира, который в итоге они впервые в своей истории и выиграли.

В начале 2020 года Гимарайнс стал игроком французского «Лиона». По информации французских СМИ, за трансфер 22-летнего центрхава «Лион» заплатил 20 млн евро «Атлетико Паранаэнсе». 21 февраля в матче против «Меца» он дебютировал в Лиге 1. 26 февраля Гимарайнс сыграл первый матч в Лиге чемпионов в своей карьере с туринским «Ювентусом», отыграв полный матч, который закончился победой «Лиона» со счётом 1:0. 29 ноября в поединке против «Реймса» Бруно забил свой первый гол за «Лион».

Карьера в сборной 
18 ноября 2020 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Уругвая Гимарайнс дебютировал за сборную Бразилии.

В 2021 году Гимарайнс в составе олимпийской сборной Бразилии стал победителем летних Олимпийских игр 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Кот-д’Ивуара, Саудовской Аравии, Египта, Мексики и Испании.

Достижения 

Клубные

 «Атлетико Паранаэнсе»
 Чемпион штата Парана: 2018
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2018

Международные

 Бразилия (олимп.)
 Победитель Олимпийских игр — 2020

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»